Никита Васильевич Пивца́кин () — российский хоккеист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник омского хоккея. Выступал в МХЛ за «Омских Ястребов» — молодёжную команду «Авангарда». Дебютировал в «Авангарде» 25 ноября 2008 года в Омске в матче против «Амура».

В матчах первенств России за время выступлений за ДЮСШ «Авангард» провёл 197 матчей, забросил 15 шайб, сделал 21 передачу, набрал 143 минуты штрафа. Лучший снайпер «Авангард»-91 среди защитников 2006 и 2007 годов.

Играл за «Авангард-2» («Омские Ястребы», Омск, 2009 – 2012, провёл 49 матчей, забросил 6 шайб, сделал 9 передач, набрал 63 минуты штрафа).

В сезонах 2009–2015 провёл за «Авангард» 290 игр, забросил 13 шайб, сделал 37 передач, набрал 139 минут штрафа и показатель полезности «+23». В сезоне 2011/12 в составе «Авангарда» завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ.

В феврале 2013 году продлил контракт с «Авангардом» ещё на два года. В 2015 году хоккеист в категоричной форме не пожелал продолжить карьеру в омском клубе, и был обменен в ЦСКА на денежную компенсацию.

В сезоне 2019/20 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Пивцакин принял участие в 22 матчах за ХК «Авангард», записав на свой счёт 3 (1+2) очка при показателе полезности «–2» и 29 минутах штрафного времени. Защитник проводил на льду 17 с половиной минут за матч.

23 декабря 2019 года хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон.

Карьера в сборных 
Играл за юниорскую и молодёжную сборную России. Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2009 года. Участник молодёжного чемпионата мира 2010 года. Чемпион мира среди молодёжи 2011.

В 2009 и 2010 годах участвовал в Subway Super Series.

Статистика

Клубная карьера 

 a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Награды 
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2011—2012.
 Обладатель Кубка Континента 2011 года, 2016 года, 2017 года.
 Победитель Subway Super Series 2010 в составе молодёжной сборной России
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2009 года.
 Победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года.
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2015—2016.
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона 2018—2019.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ХК «Авангард»

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Сочи»